Ліга I 2020—2021 — 103-й сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вчетверте поспіль здобув ЧФР (Клуж-Напока).

Клуби та стадіони

Перший раунд

Турнірна таблиця

Результати матчів

Чемпіонський раунд 
До очок, отриманих в цьому раунді, додається половина очок з першого раунду (заокруглена в меншу сторону). Командам в цьому раунді додаються наступні очки: Академіка - 22; Ботошані - 21; Сепсі - 23; Університатя - 29; ФКСБ - 33; ЧФР - 32.

Лідери чемпіонату

Втішний раунд 
До очок, отриманих в цьому раунді, додається половина очок з першого раунду (заокруглена в меншу сторону). Командам в цьому раунді додаються наступні очки: Арджеш - 20; Астра - 19; Віторул - 16; Волунтарі - 16; Газ Метан - 17; Германнштадт - 13; Динамо - 14; Кіндія - 20; КСМС Ясси - 13; УТА - 19.

Плей-оф Ліги конференцій 
У плей-оф потрапляють 2 команди з Втішного раунду та 1 з Чемпіонського. 7 та 8 місце Втішного раунду грають між собою у 1/2 фіналу, а переможець пари потрапляє до фіналу, де зустрінеться з 3 командою Чемпіонського раунду. Переможець фіналу отримав путівку до Другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій 2021-22.

Плей-оф вибування 
13 та 14 команда Ліги I зустрілися з 3 та 4 командою Ліги II. Переможці кожної пари потрапили до наступного сезону Ліги I.

| colspan="5" style="background:#fcc;"|29 травня — 2 червня 2021

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Ліга І на soccerway  

2021
Румунія
Румунія
Футбол
Футбол